Domiz puede referirse a:

Domiz (Carballeda de Valdeorras), lugar y parroquia del concello de Carballeda de Valdeorras.
Domiz (Puebla del Brollón), lugar de la parroquia de Salcedo, concello da Puebla del Brollón.
Domiz (Riós), lugar de la parroquia de Trasestrada, concello de Riós.
Domiz (Sarria), lugar de la parroquia de Meixente, concello de Sarria.
Torre de Domiz, castillo situado en el concello de Sarria.